19-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 2002 прошла 29 августа 2002 года в Нью-Йоркском в Radio City Music Hall. Ведущим церемонии был Jimmy Fallon.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
Eminem — «Without Me»
 Linkin Park — «In the End»
 'N Sync — «Gone»
 Nas — «One Mic»
 P.O.D. — «Alive»
 The White Stripes — «Fell in Love with a Girl»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
Eminem — «Without Me»
 Craig David — «Walking Away»
 Enrique Iglesias — «Hero»
 Elton John — «This Train Don't Stop There Anymore»
 Nelly — «#1»
 Usher — «U Got It Bad»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Pink — «Get the Party Started»
 Ashanti — «Foolish»
 Michelle Branch — «All You Wanted»
 Shakira — «Whenever, Wherever»
 Britney Spears — «I'm a Slave 4 U»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
No Doubt (с Bounty Killer) — «Hey Baby»
 Blink-182 — «First Date»
 Dave Matthews Band — «Everyday»
 Linkin Park — «In the End»
 'N Sync (с Nelly) — «Girlfriend (Remix)»
 P.O.D. — «Alive»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
Avril Lavigne — «Complicated»
 Ashanti — «Foolish»
 B2K — «Uh Huh»
 John Mayer — «No Such Thing»
 Puddle of Mudd — «Blurry»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
No Doubt (с Bounty Killer) — «Hey Baby»
 Michelle Branch — «All You Wanted»
 ’N Sync (с Nelly) — «Girlfriend (Remix)»
 Pink — «Get the Party Started»
 Shakira — «Whenever, Wherever»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
Linkin Park — «In The End»
 Creed — «My Sacrifice»
 Jimmy Eat World — «The Middle»
 Korn — «Here to Stay»
 P.O.D. — «Youth of the Nation»
 System of a Down — «Chop Suey!»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Mary J. Blige — «No More Drama»
 Aaliyah — «Rock the Boat»
 Ashanti — «Foolish»
 Alicia Keys — «A Woman's Worth»
 Usher — «U Got It Bad»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
Eminem — «Without Me»
 DMX — «Who We Be»
 Ludacris (с Sleepy Brown) — «Saturday (Oooh Oooh!)»
 Nas — «One Mic»
 P. Diddy (с Black Rob и Mark Curry) — «Bad Boy for Life»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
Jennifer Lopez (с Ja Rule) — «I'm Real (Murder Remix)»
 Busta Rhymes (с P. Diddy и Pharrell) — «Pass the Courvoisier, Part II»
 Missy Elliott (с Ludacris и Trina) — «One Minute Man»
 Fat Joe (с Ashanti) — «What's Luv?»
 Ja Rule (с Ashanti) — «Always on Time»
 OutKast (с Killer Mike) — «The Whole World»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
Pink — «Get the Party Started»
 Dirty Vegas — «Days Go By»
 Kylie Minogue — «Can't Get You Out of My Head»
 Shakira — «Whenever, Wherever»
 Britney Spears — «I'm a Slave 4 U»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
Chad Kroeger (с Josey Scott) — «Hero» (из Spider-Man)
 Ludacris (с Nate Dogg) — «Area Codes» (из Rush Hour 2)
 Nelly — «#1» (из Training Day)
 Will Smith — «Black Suits Comin' (Nod Ya Head)» (из Men in Black II)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
The White Stripes — «Fell in Love with a Girl»
 Cake — «Short Skirt/Long Jacket»
 Coldplay — «Trouble»
 The Crystal Method — «Name of the Game»
 DMX — «Who We Be»
 Maxwell — «This Woman's Work»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Eminem — «Without Me» (режиссёр: Joseph Kahn)
 Missy Elliott (с Ludacris и Trina) — «One Minute Man» (режиссёр: Dave Meyers)
 Elton John — «This Train Don't Stop There Anymore» (режиссёр: David LaChapelle)
 P.O.D. — «Alive» (режиссёр: Francis Lawrence)
 Red Hot Chili Peppers — «By The Way» (режиссёры: Jonathan Dayton и Valerie Faris)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
Kylie Minogue — «Can’t Get You Out of My Head» (хореограф: Michael Rooney)
 Mary J. Blige — «Family Affair» (хореограф: Fatima Robinson)
 Britney Spears — «I'm a Slave 4 U» (хореограф: Уэйд Робсон)
 Usher — «U Don't Have to Call» (хореограф: Rosero)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
The White Stripes — «Fell in Love with a Girl» (Special Effects: Twisted Labs и Sebastian Fau)
 Missy Elliott (с Ludacris и Trina) — «One Minute Man» (Special Effects: Special Effects: Nathan McGuinness и Marc Varisco)
 P.O.D. — «Alive» (Special Effects: Pixel Envy)
 Will Smith — «Black Suits Comin' (Nod Ya Head)» (Special Effects: Pixel Envy)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
Coldplay — «Trouble» (Art Director: Tim Hope)
 Missy Elliott (с Ludacris и Trina) — «One Minute Man» (Art Director: Mike Martella)
 Elton John — «This Train Don't Stop There Anymore» (Art Director: Kirsten Vallow)
 Quarashi — «Stick 'Em Up» (Art Director: Bruton Jones)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
The White Stripes — «Fell in Love with a Girl» (Editors: Mikros and Duran)
 Missy Elliott (с Ludacris и Trina) — «One Minute Man» (Editor: Jay Robinson)
 Eminem — «Without Me» (Editor: Joseph Kahn)
 System of a Down — «Chop Suey!» (Editor: Nicholas Erasmus)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
Moby — «We Are All Made of Stars» (оператор: Brad Rushing)
 Missy Elliott (с Ludacris и Trina) — «One Minute Man» (оператор: Karsten «Crash» Gopinath)
 Alicia Keys — «A Woman's Worth» (оператор: John Perez)
 Shakira — «Whenever, Wherever» (оператор: Pascal Lebegue)

MTV2 Award 
Dashboard Confessional — «Screaming Infidelities»
 The Hives — «Hate to Say I Told You So»
 Norah Jones — «Don't Know Why»
 musiq — «halfcrazy»
 Nappy Roots (с Jazze Pha) — «Awnaw»
 The Strokes — «Last Nite»

Viewer’s Choice 
Michelle Branch — «Everywhere»
 B2K — «Uh Huh»
 Brandy — «What About Us?»
 Eminem — «Without Me»
 Enrique Iglesias — «Hero»
 P.O.D. — «Alive»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Австралия 
  1200 Techniques — «Karma»
  GT — «(This Is Not a) Love Song»
  Kylie Minogue — «Can't Get You Out of My Head»
  Silverchair — «The Greatest View»
  Holly Valance — «Kiss Kiss»

MTV Бразилия 
  Arnaldo Antunes — «Essa Mulher»
  Capital Inicial — «A Sua Maneira»
  Charlie Brown Jr. — «Hoje Eu Acordei Feliz»
  Cidade Negra — «Girassol»
  CPM 22 — «Tarde de Outubro»
  Engenheiros do Hawaii — «3a do Plural»
  Kelly Key — «Baba»
  KLB — «Olhar 43»
  Raimundos — «Sanidade»
  O Rappa — «Instinto Coletivo»
  Rodox — «Olhos Abertos»
  Sandy & Junior — «O Amor Faz»
  Skank — «Tanto»
  Supla — «Garota de Berlim»
  O Surto — «O Veneno»
  Titãs — «Epitáfio»
  Xis — «Chapa o Coco»

MTV Канада 
  Choclair — «Light It Up»
  Nickelback — «Too Bad»
  Remy Shand — «Rocksteady»
  Sloan — «If It Feels Good, Do It»
  Swollen Members — «Fuel Injected»

MTV Китай 
  Han Hong — «Awake»
  Na Ying — «I Like You Only»
  Sun Nan — «As Long as You Are Well»
  Yu Quan — «The Train That Goes to Spring»
  Zheng Jun — «1/3 Dream»

MTV Латинская Америка (Север) 
  Enrique Iglesias — «Héroe»
  Juanes — «A Dios le Pido»
  Jumbo — «Cada Vez Que Me Voy»
  Celso Piña (с Control Machete и Blanquito Man) — «Cumbia sobre el Rio»
  Paulina Rubio — «Si Tú Te Vas»
  Shakira — «Suerte»

MTV Латинская Америка (Тихоокеанская) 
  Enrique Iglesias — «Héroe»
  Javiera y Los Imposibles — «Maldita Primavera»
  Juanes — «A Dios le Pido»
  Nicole — «Viaje Infinito»
  Stereo 3 — «Amanecer sin Ti»
  Shakira — «Suerte»

MTV Латинская Америка (Атлантика) 
  Babasónicos — «El Loco»
  Érica García — «Positiva»
  Enrique Iglesias — «Escapar»
  Juanes — «A Dios le Pido»
  Shakira — «Suerte»
  Diego Torres — «Color Esperanza»

Выступления

Пре-шоу 
 Avril Lavigne — «Complicated»/«Sk8er Boi»
 Ludacris (с I-20 and Mystikal) — «Rollout (My Business)»/«Move Bitch»

Основное шоу 
 Bruce Springsteen & E Street Band — «TThe Rising»
 Pink — «Just Like a Pill»
 Ja Rule, Ashanti и Nas — «Down 4 U»/«One Mic»
 Shakira — «Objection (Tango)»
 Eminem — «White America»/«Cleanin' Out My Closet»
 P. Diddy (с Busta Rhymes, Ginuwine, Pharrell и Usher) — «Bad Boy for Life»/«I Need a Girl (Part One)/„I Need a Girl (Part Two)“/»Pass the Courvoisier, Part II"
 Sheryl Crow — «Safe and Sound»
 The Hives — «Main Offender»
 The Vines — «Get Free»
 Justin Timberlake (с Clipse) — «Like I Love You»
 Guns N' Roses — «Welcome to the Jungle»/«Madagascar»/«Paradise City»

При участии

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 2002
 MTV VMA 2002

Музыкальные премии
2002
2002 год в музыке США
События 29 августа
Август 2002 года
2002 год в Нью-Йорке